Nikau bezeichnet in Neuseeland
 die Nikau-Palme
 den Ort Nikau (Neuseeland) in der Region West Coast

Nikau ist Name von
 Tawera Nikau (* 1967), neuseeländischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Nickau